Tixier ist der Familienname folgender Personen:

 Andrée Tixier-Durivault (1908–2002), französische Meeresbiologin
 Jean-Louis Tixier-Vignancour (1907–1989), französischer Anwalt
 Pierre Tixier (1918–1997), französischer Bryologe
 Scott Tixier (* 1986), französischer Violinist und Komponist des Modern Jazz
 Tony Tixier (* 1986), französischer Pianist